Лал-дэд (букв. «бабушка Лал»), Лалла, Лаллешвари (1320—1392?) — средневековая индийская поэтесса, одна из первых авторов, писавших на языке кашмири. О жизни Лал-дэд известно немногое: считается, что она жила в XIV веке и была бродячей подвижницей, почитательницей бога Шивы (в стихотворениях которой он предстает как верховное божество, Абсолют). Согласно преданию, Лалла появилась на свет в Пандретане близ Шринагара; в 12 лет вступила в брак, позднее ушла из дома, став странствующей проповедницей. О ней сложено множество легенд. Стихотворения, приписываемые Лалле, сохранились почти исключительно в устной передаче; вероятно, существенное количество из них на самом деле написано не ею.

Основная тема творчества Лаллы — освобождение от мирских оков, от «болезни бытия», стремление слиться с Абсолютом. В нём чувствуется влияние йоги и тантризма, а также, вероятно, суфизма (в легендах упоминаются встречи Лал-дэд с мусульманскими проповедниками тех времен). Стихотворения Лал-дэд переводились на английский, немецкий, русский языки.

Цитаты 
 (Моление к Шиве)

 Ты один — земная твердь, ты один — небесный свод,
 Ты, и только ты, — эфир, ты — закат и ты — восход,
 Ты есть жертва божеству: ты — сандал, вода, цветы.
 Как тебе воздать тобой, если все, что есть, есть ты?

 : Мы говорим, что мысль нова и что река нова,
 Что месяц, вновь взошедший, нов, — но это все слова!
 Все те же — месяц, мысль, река, и только я нова;
 Очистила я дух и плоть от скверны естества!

(пер. С. Липкина, Н. Мальцевой)

Литература 
 Voss Roberts M. Flowing and crossing. The somatic theologies of Mechthild and Lalleswari // Journal of the American Academy of Religion. 2008. Vol. 76. P. 638—663.

Персоналии по алфавиту
Поэты по алфавиту
Индуистские поэты
Родившиеся в 1320 году
Умершие в 1392 году
Персоналии:Шиваизм
Поэтессы Индии